Budaklı (türkisch: „der Ort mit Zweig“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Budaklı (Karaçoban), Dorf in der Provinz Erzurum
Budaklı (Midyat), Dorf in der Provinz Mardin